Het seizoen 2008/09 was het 19e seizoen van de Bundesliga voor vrouwen. De competitie begon op 6 september en eindigde op 7 juni, iets later dan de oorspronkelijke datum van 24 mei vanwege de finale plaats van FCR 2001 Duisburg in de UEFA Women's Cup 2008/09 die op 22 mei werd gespeeld.

Titelverdedigster was 1. FFC Frankfurt, ook de bekerwinnaar in 2008, die hun zevende titel hadden binnengehaald. De plaatsvervangers van de degradanten in 2008, 1. FC Saarbrücken en SG Wattenscheid 09, waren FF USV Jena en HSV Borussia Friedenstal.

De voormalige Oost-Duitse club 1. FFC Turbine Potsdam veroverden hun derde Bundesliga titel, inclusief hun zes titels in de DDR hun negende landskampioenschap. De clubs HSV Borussia Friedenstal en TSV Crailsheim waren de degradanten.

In de editie 2009/10 van de UEFA Women's Champions League,  nemen naast titelverdediger FCR 2001 Duisburg, kampioen 1. FFC Turbine Potsdam en het als tweede geëindigde vrouwenelftal van FC Bayern München deel.

Eindstand

Uitslagen

Topscorers

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2008/09